DeNaut bzw. Denaut ist der Familienname folgender Personen:

 Jud DeNaut (1915–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Pierre Denaut (1743–1806), kanadischer römisch-katholischer Bischof